Charles Cabaud (1858-1939), est un homme d'affaires lyonnais.
 Judith Cabaud (1941-), est une femme de lettres et musicologue française.

Divers 
 Descours & Cabaud, entreprise française.
Patronyme français